Brynn ist der Familienname folgender Personen:

 Grace Brynn (1955–2015), norwegischer Schriftsteller
 Kris Brynn (* 1968), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Bryn
 Brünn (Begriffsklärung)